Ženská dvouhra Tianjin Open 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do singlové soutěže tchienťinského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Maria Šarapovová, která se odhlásila pro zranění lokte.

Vítězkou se stala druhá nasazená Francouzka Caroline Garciaová, jež ve finále zdolala českou turnajovou jedničku a světovou šestku Karolínu Plíškovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Češka ve zkrácené hře úvodní sady nevyužila vedení 5:1 a následně ani setbol. 24letá Garciaová tak vyrovnala bilanci vzájemných duelů na 3–3, v probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tianjin Open
WTA Tour 2018
Tenis v Číně v roce 2018